Мариа́нна Захариа́ди (; 25 февраля 1990 — 29 апреля 2013) — греческая прыгунья с шестом, выступавшая также за Кипр. Обладательница двух национальных рекордов Кипра.

Биография 
Марианна Захариади родилась 25 февраля 1990 года в Греции.

Дебютировала на международной арене в 2007 году. С 1 мая 2008 года стала выступать за сборную Кипра. В 2009 году Марианна победила на Играх малых государств Европы, а затем стала серебряным призёром Средиземноморских игр. В 2010 году заняла второе место на Играх Содружества.

23-летняя Марианна скончалась 29 апреля 2013 года после продолжительной борьбы с лимфогранулематозом, который был диагностирован у неё в 2011 году.

Основные результаты

Примечания

Ссылки 
 

Прыгуны с шестом Греции
Умершие от лимфогранулематоза